Příjmení Fojtík znamená malý fojt, nosí jej více osobností:

 Jakub Fojtík – letecký publicista a autor letecké literatury
 Jan Fojtík (* 1928) – bývalý komunistický funkcionář
 Josef Fojtík (1890–1966) – český sochař
 Jozef Fojtík (* 1940) – slovenský fotbalista
 Karel Fojtík (* 1944) – církevní funkcionář, bývalý tajemník Rady Církve bratrské
 Ladislav Fojtík (* 1950) – český fotbalista
 Miroslav Fojtík (* 1958) – český výtvarník a galerista
 Pavel Fojtík (rozcestník) – více osob
 Quido Fojtík (1926–1995) – český malíř, grafik, pedagog a kurátor
 Tomáš Fojtík (* 1984) – český hokejista
 Vladimír Fojtík (1960–???) – český a československý politik OF z Orlové, poslanec FS po sametové revoluci